Арете́й () — древнегреческое имя.

Известные носители:
 Аретей Сиракузский — предполагаемый сиракузский тиран (353/352 — 351/350).
 Аретей из Каппадокии (I—II века) — выдающийся древнеримский античный медик и философ,